Tomelilla (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Skåne län
Tomelilla (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente